Pålstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pålstjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Stora Pålstjärnet, sjö i Torsby kommun,  (1 ha)
Pålstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (6,15 ha)
Pålstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Per-Pålstjärnarna, sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Jan-Pålsatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn